Нача́ло:
 Начало — условная точка отсчёта.
 Начало — в античной философии первооснова всего сущего.

 

Печатные издания
 Начало — журнал — печатный орган народничества, выходивший в 1878 году.
 Начало — ежемесячный научный и литературно-политический журнал, выходивший в 1899 году.
 Начало — газета меньшевиков, выходившая в 1905 году.

Населённые пункты
 Начало — посёлок в Приволжском районе Астраханской области.
 Начало — село в Россошанском районе Воронежской области.

Другие значения
 Начало () — музыкальный альбом белорусского исполнителя Vinsent.
 Начало (роман) () — роман польского писателя Анджея Щипёрского.

Философские термины
Философия времени